Furfooz, vila perto de Dinant, Bélgica
 Furfooz, povo pré-histórico encontrado pela primeira vez perto da vila